El Quebracho peut désigner :

 El Quebracho, localité argentine située dans la province de Formosa ;
 El Quebracho, centre de population rural avec conseil d'administration dans la province d'Entre Ríos.